

Toponyme 

au Canada 
 Capitol Hill (Burnaby)
 Capitol Hill (Calgary)

aux États-Unis
 Capitol Hill (Denver)
 Capitol Hill (Oklahoma)
 Capitol Hill, village des Îles Mariannes du Nord
 Capitol Hill (Portland)
 Capitol Hill (Salt Lake City)
 Capitol Hill (Seattle)
 Capitol Hill est un quartier de la ville de Washington où se situe le capitole qui héberge le congrès américain. C'est donc aussi un métonyme pour désigner le congrès américain.

Autres 
 Capitol Hill Babysitting Co-op, une coopérative du district de Columbia (États-Unis).